La nazionale Under-18 di pallavolo femminile del Belgio è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Belgio con un'età inferiore di 18 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Belgio.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-18

Campionato europeo Under-18

Collegamenti esterni
 

 U-18
Belgio
Pallavolo Under-18